«Морг» () — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёра Тоуба Хупера. В главных ролях снялись Дэн Бёрд, Александра Ади и Дениз Кросби. Премьера картины состоялась 13 января 2006 года.

Сюжет 

После потери отца семья Дойл переезжает в маленький калифорнийский городок Санта-Лорана. Чтобы справиться с горем, мать семейства Лесли Дойл (Дениз Кросби) покупает старое похоронное бюро братьев Фаулер. Сын Лесли, Джонатан (Дэн Бёрд) узнаёт от Лиз (Александра Ади) городскую легенду, объясняющую страх местных жителей перед этим местом. Горожане подозревают, что под кладбищем земля неспокойна, а под моргом живёт садистское чудовище. Вскоре семья Дойл обнаруживает, что что-то скрывается в Санта-Лоране. То, что поднимает мёртвых из могил и питается смертью.

Слоган 

 «When the dead break free all hell breaks loose»

В ролях

Отзывы 
Фильм получил негативные отзывы и 2 % от Rotten Tomatoes.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Обзор и фотографии на Horreur.com

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Тоуба Хупера
Фильмы о зомби
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы США 2005 года